Paul Guilfoyle (1902-1961) –  attore e regista statunitense
Paul Guilfoyle (1949 – vivente) –  attore statunitense